Cappella della Madonna della Neve a Piombino
 Cappella della Madonna della Neve a Sassello
 Cappella della Madonna della Neve a Firenze

Pagine correlate 
 Chiesa della Madonna della Neve